Дискография составлена по хронологии записей. Альбомы «Йеху» записывались в разных условиях. Профессиональные оборудование, исполнение и обработка материала не были  критериями успешности альбомов.

«Капитанский альбом» 

Записан 10 февраля 1990 года в студии ансамбля песни и пляски профессионально-технического образования Сахалинской области. В здании «профтеха» находилась репетиционная точка первых сахалинских рок-групп.

Альбом записали Александр Кротов (пение), Павел Читаев (гитара), Евгений Грачев (бас-гитара), Виталий Евтюхин (барабаны). Все песни написаны А. Кротовым. Запись утрачена.

 Дихлофос.
 Кайф.
 Жопа.
 Пидор.
 Власть блядей.
 СССР.

«Железнодорожный альбом» 

Записан на бытовой магнитофон весной-летом 1991 года в купе вагон-клубе №54 Сахалинской железной дороги, во время поездки по югу острова Сахалина.

Часть песен записана под аккомпанемент электрогитары, без подключения к усиливающей аппаратуре. В селе Пятиречье у электрогитары оборвалась струна, запись это не остановило.

Альбом записывали на пиратскую кассету поверх песен Патрисии Каас. В результате две композиции певицы вошли в альбом «Йеху», как вступление и кода.

Песни и декламации записывали: А. Кротов (пение, гитара), Олег Семенов (пение), П. Читаев (гитара в треках 20, 21), Светлана Мансурова (вокал в треке 50). Тексты и музыка треков, кроме отдельно отмеченных, написаны А. Кротовым.

 Патриция Каас (интро).
 Объявление.
 Голова.
 Новые стихии.
 Воин (слова О. Семенова).
 Динозаврушка.
 Танец виселицы.
 Видеорай.
 Деррик.
 Ах, любовь, любовь.
 У Женуарии.
 Глаз изо рта.
 Девушка (слова О. Семенова).
 Барселона.
 Братцы.
 Любимая не плачь.
 Бухгалтер.
 Ханна (слова О. Семенова).
 Аум.
 Старуха (слова О. Семенова).
 Привет, малыш.
 Всё хорошо.
 Спит человек.
 Заговор (слова О. Семенова).
 Морские котики.
 Дочь страны утренней свежести.
 Бабах.
 Станция Пионеры.
 Чехов охуел.
 Нам приехал Ваня.
 К олигофренам.
 Тамара.
 Однажды.
 Безысходность (слова О. Семенова).
 Жизнь слепа.
 Морские пограничники (слова О. Семенова).
 Элеватор* (слова О. Семенова).
 Закат.
 Третья железнодорожная экспедиция.
 Как ласковый дед.
 У меня нет ушей.
 Как трещины скал.
 Песня Виталика Жигилёва.
 Туманово.
 Чтобы приблизиться.
 Жёсткие железные твари.
 Ленточка и перья.
 Мелодия смерти.
 Их зарезали ночью.
 О гениальности.
 Патриция Каас (кода).

«Каморка» 
Альбом записан в гримуборной Народного театра ДК Сахалинской железной дороги зимой 1992-1993 года.

Гитары: П. Читаев, А. Кротов. Пианино: А. Кротов. Барабаны: С. Лисицкий. Голоса и звуки: А.Кротов, О.Семёнов, А.Мироманов, О.Дехтярь и др.

 Жертвоприношение.
 Жопа.
 Кайф, бабу, пожрать.
 Великий говноед.
 Лоб, пробитый пулей.
 Стакан соплей.
 Муха.
 Зарница (слова Сергея Яковлева).
 Первый сапог.
 Деревья.
 Мяу.
 Краковяк.
 Звезда.
 Смерть.
 Сволочи.
 Цветок.
 Второй сапог.
 Замок.
 Крокодил.
 Идиоты.
 Ёкарный бабай.

«Ньюмикс» 
Магнитоальбом, составленный из 12 сохранившихся треков, записанных группой «Йеху» на хабаровской студии «Нью Микс» в 1995-1996 годах.

А.Кротов – вокал, Олег Семёнов, Анна Лукьянова, Руфина Ли ЕН Хи – бэк-вокал, П.Читаев – гитары, Е.Грачёв – бас, С.Хорин – барабаны. Звукорежиссёр Кирилл Фролов. Все песни написаны А.Кротовым.

 Холодно.
 Чикатила.
 Ловок я.
 Санта-Барбара.
 Приехали / По грибы.
 Ах, любовь, любовь.
 Пританцовывая.
 Мертвая подруга.
 Гибну я, гибну.
 Цветок.
 Мальчик.
 Холодно. 
Бонус-треки (концертные записи конца 1990-х):  1. С вами говорит Йеху  2. Сапоги  3. Тоска московская

«Семь Золотых Светильников» 
Альбом, записанный в 1994 году в студии Южно-Сахалинского Дома Офицеров. Компакт-диск издан продюсером В.Должанским на компакт-диске в 1995 году в Москве на лейбле ИЧП-11. Это был подпольный цех, в районе "Горбушки", по производству пиратских дисков, на котором работали глухонемые инвалиды. На конверте диска допущено большое количество ошибок (например, А.Кротов указан как О.Кротов).

А.Кротов – вокал, Олег Семёнов, Анна Лукьянова, Руфина Ли ЕН Хи – бэк-вокал, Анна Лукьянова – вокал (11 трек), П.Читаев – гитара (1,2,3,4,7,10). В записи также принимали участие многие сахалинские музыканты. Впервые для «Йеху» были использованы электронные инструменты и сэмплы. Все песни написаны А.Кротовым.

 Увертюра.
 Танго.
 Сахалин.
 Берингов пролив.
 Пританцовывая.
 Скажи.
 Вальс.
 Ведьма.
 За рекой.
 Смерть.
 Семь золотых светильников.

«Союз» 
Мини-магнитоальбом, составленный из 3 сохранившихся треков, записанных группой «Йеху» зимой 1997-1998 г.г. на московской студии «Союз».  Вокал – А.Кротов, гитары – П.Читаев, бас – А.Шалимов, барабаны -С.Хорин. Бэк-вокал – София (трек 2).

 Берингов пролив.
 Школьница.
 Санта-Барбара. 
Бонус-трек:  Берингов пролив (У-2)

«Путешествие на Сахалин» 
Записан А. Кротовым как альбом «Йеху» с сессионными музыкантами в 2002 году в Москве на студии Аркадия Укупника в с/к «Олимпийский». Основной вокал – А. Кротов. Звук, аранжировка – В. Капцов. Все песни написаны А. Кротовым, текст «Ханны» написал Олег Семенов.

 В городе Южно-Сахалинске.
 Пританцовывая.
 Бадминтон.
 По грибы.
 Рябина.
 Ханна.
 Магнитофонные человечки.
 Берингов пролив.
 Post Scriptum.
 В городе Южно-Сахалинске.

Йеху
Йеху